Íbis — ave ciconiforme
Íbis (Ovídio) — poema de Ovídio
Ibis (revista) — revista científica
Íbis Sport Club — clube de futebol brasileiro
Ibis (cadeia de hotéis)